Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1952 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Maureen Connolly je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

  Maureen Connolly (prvakinja)
  Doris Hart (finale)
  Shirley Fry (polfinale)
  Louise Brough (polfinale)
  Nancy Kiner (četrtfinale)
  Anita Kanter (tretji krog)

  Thelma Coyne Long (četrtfinale)
  Nelly Adamson (prvi krog) 
  Angela Mortimer (četrtfinale)
  Helen Fletcher (tretji krog)
  Melita Ramirez (prvi krog)
  Sačiko Kamo (prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1952